Вакансія (франц. vacance, від лат. vacans — вільний)
 Не зайнята посада в штаті установи.
 Вільне місце для вступника у навчальному закладі.
 Вакансія (кристалографія) — дефект кристалу, що полягає у відсутності атома, або іона у вузлі кристалічної ґратки.

Див. також 
«Несподівана вакансія» — роман Джоан Ролінґ.

Джерела 
 Словник іншомовних слів. За редакцією О. С. Мельничука. Головна редакція Української радянської енциклопедії. Київ — 1977.

Посилання 
 Вакансія  // 
Організація праці